Луций Фурий Медуллин (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Фуриев, военный трибун с консульской властью 432, 425 и 420 гг. до н. э.

Коллегами Луция Фурия по должности в 432 году были ещё два патриция: Луций Пинарий Мамерцин и Спурий Постумий Альб Региллен. Этот год оказался мирным. К важным внутриполитическим событиям этого года Ливий относит принятие по инициативе народных трибунов одного из первых законов против злоупотреблений на выборах. Правда, многие исследователи считают, что такое законодательство появилось существенно позже.

В 425 году до н. э. коллегами Луция Фурия были Авл Семпроний Атратин, Луций Квинкций Цинциннат Младший и Луций Гораций Барбат. Войны снова не велись; с эквами и Вейями заключили перемирие.

В 420 году до н. э. коллегами Луция Фурия были Марк Манлий Вульсон, а также снова Авл Семпроний Атратин и Луций Квинкций Цинциннат Младший.

Примечания 

Фурии